Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Hedera helix
 el nombre común de la planta Hedera hibernica